The Satanist — десятый студийный альбом польской блэк-дэт-метал-группы Behemoth, выпущен 3 февраля 2014 в Европе на лейбле Nuclear Blast и 4 февраля 2014 в США на лейбле Metal Blade Records и . Альбому предшествовал сингл «Blow Your Trumpets Gabriel», выпущенный 4 декабря 2013 года.
Альбом The Satanist дебютировал на #34 месте в Billboard 200. За первую неделю продаж на территории США альбом был продан в количестве более 10 000 копий.

История создания 
Альбом The Satanist был записан в период с февраля по июнь 2013 года на студии Hertz Studio в Белостоке и RG Studio в Гданьске, Польша. Спродюсирован Даниэлем Бергстрандом и братьями Войцехом и Славомиром Веславскими. Сведением занимался  (ранее работавший со Slayer) на студии Hydeaway Studios в Лос-Анджелесе. Мастерингом занимался  (ранее работал с AC/DC и Metallica) на студии Sterling Sound in Нью-Йорке. Выпуск альбома был отложен с конца лета 2013 года на начало 2014 года из-за проблем со сведением. Звуко-режиссёр , изначально занимавшийся сведением, в результате покинул работу над альбомом.
Видеоклип на песню «Blow Your Trumpets Gabriel» был создан компанией Grupa 13 и был представлен 3 декабря 2013 года на канале Behemoth на YouTube. Выход альбома предварял также видео-пролог в трех частях, выпущенный в январе 2014 года.

По поводу названия альбома Адам «Nergal» Дарский сказал:

Нергал также говорил в интервью о работе над альбомом The Satanist, ссылаясь, на свою борьбу с лейкемией.

Оформление 
Обложку альбома The Satanist оформил известный российский художник и оккультист Денис «Форкас» Костромитин. В краску было подмешано немного собственной крови Нергала. В интервью австралийскому журналу «Heavy» Адам «Nergal» Дарский сказал о работе над обложкой:

Дополнительное оформление сделали Metastazis (Paradise Lost) и Збигнев Беляк (Watain, Ghost).

Бонусные материалы 

Альбом The Satanist также был выпущен в Северной Америке в виде расширенного сета в подарочном оформлении, включающего помимо компакт-диска ещё DVD «Live Barbarossa» с профессионально записанным шоу в Екатеринбурге (Россия) 26 сентября 2012 года и 30-минутным документальным фильмом о создании альбома The Satanist.

Дополнительные сведения 
В песне «In the Absence ov Light» используется цитата на польском языке из драмы Витольда Гомбровича «Венчание».

Список композиций 
Музыка Nergal. Аранжировки Behemoth.

Участники 
 Behemoth
 Адам «Nergal» Дарский — вокал, соло-гитара.
 Томаш «Orion» Врублевский — бас-гитара.
 Збигнев Роберт «Inferno» Проминьский — ударные.
 Патрик «Seth» Штыбер — ритм-гитара.
 Приглашенные музыканты
 Кшиштоф «Siegmar» Олёсь — семплы.
 Михал Лапай (Riverside) — орган.
 Ян «Dziablas» Галбас — бэк-вокал.
 Артур Юрек — оркестровки.
 Марсин Янек — саксофон.
 Гражина Михалек — виолончель.
 Магда Миотке-Бажерска — виолончель.
 Алисия Леонюк-Кит — виолончель.
 Павел Хулиш — флюгельгорн, труба.
 Михал Щерба — валторна.
 Лукаш ласни — валторна.
 Богдан Квайтек — тромбон.
 Технический персонал
 Войцех Веславский — продюсер.
 Славомир Веславский — продюсер.
 Даниэль Бергстранд — продюсер.
  — сведение.
  — мастеринг.
 Аркадиуш «Malta» Мальчевский — сведение и мастеринг DVD.
 Grupa 13 — продюсирование DVD.
 Ага Крысюк — производство DVD.
 Иво Ледвозыв — производство DVD.

Позиции в чарте

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Behemoth
 Официальный канал Behemoth на YouTube

 
 
 

Альбомы Behemoth
Альбомы Metal Blade Records
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы на английском языке